Элькис — еврейская матронимическая фамилия.

 Элькис, Борис (род. 1973) — американский кинокомпозитор.
 Элкис, Ноам (род. 1966) — американский математик, шахматный композитор.